Ahmadov (en azéri : Əhmədov ; en russe : Ахмадов ; littéralement « Fils d'Ahmad ») est un patronyme porté par :
 Emin Ahmadov (1986-), lutteur azerbaïdjanais ;
 Tarlan Ahmadov (1971-), footballeur puis entraîneur azerbaïdjanais ;
 Vahid Ahmadov (1947-), homme politique azerbaïdjanais.

Homonymie de patronyme azéri